Ørum Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Ørum Kirke (Norddjurs Kommune) – en kirke i Ørum Sogn i Norddjurs Kommune
 Ørum Kirke (Brønderslev Kommune) – en kirke i Ørum Sogn i Brønderslev Kommune
 Ørum Kirke (Thisted Kommune) – en kirke i Ørum Sogn i Thisted Kommune
 Ørum Kirke (Hedensted Kommune) – en kirke i Ørum Sogn i Hedensted Kommune
 Ørum Kirke (Skive Kommune) – en kirke i Ørum Sogn i Skive Kommune
 Ørum Kirke (Viborg Kommune) – en kirke i Ørum Sogn i Viborg Kommune
 Ørum Kirke (Randers Kommune) – en kirke i Ørum Sogn i Randers Kommune